Pailhès kan syfta på:
 Pailhès, Ariège
 Pailhès, Hérault